Show Me Love steht für:

 Show Me Love (Album), Album von Robin S. (1994)
 Show Me Love (Robin-S.-Lied), Lied der US-amerikanischen Sängerin Robin S. (1990) inkl. Coverversionen (Michael Mind Project (2008), Steve Angello & Laidback Luke (2008), Sam Feldt (2015))
 Show Me Love (Robin-Schulz-Lied), Lied des deutschen DJ Robin Schulz (2015)
 Show Me Love (Robyn-Lied), Lied der schwedischen Sängerin Robyn (1996)
 Show Me Love, Alternativname von Raus aus Åmål, schwedisch-dänischer Film von Lukas Moodysson (1998)